III liga polska w piłce nożnej (1977/1978) – 26. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 112 drużyn grając w 8 grupach.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 32 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

 1 sierpnia 1977 roku Ursus został przyłączony do Warszawy

Grupa III 
Tabela końcowa:

 Hetman Zamość ostatecznie nie został zdegradowany ponieważ w następnym sezonie do tej grupy nie został przydzielony żaden spadkowicz z II ligi (dwóch spadkowiczów zagrało w grupie V, która została powiększona do 16 zespołów)

Grupa IV 
Tabela końcowa:

 Polna Przemyśl już po zakończeniu rozgrywek uzyskała walkower za przegrany mecz z Karpatami Krosno (w której drużynie grał nieuprawiony zawodnik) i wyprzedziła w końcowej tabeli Tarnovię Tarnów, która ostatecznie zachowała miejsce w III lidze po przesunięciu jej do grupy V (która została powiększona do 16 zespołów).

Grupa V 
Tabela końcowa:

Grupa VI 
Tabela końcowa:

 MZKS Jelenia Góra zmienił nazwę na Karkonosze Jelenia Góra
 Polonia Leszno została przeniesiona z grupy VII
 Unia Racibórz została przeniesiona z grupy V

Grupa VII 
Tabela końcowa:

 Zastal Zielona Góra została przeniesiona z grupy VI

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
1977 w polskim sporcie
1978 w polskim sporcie